Neverwinter Nights (videójáték, 1991), 1991-ben megjelent videójáték
 Neverwinter Nights (videójáték, 2002), 2002-ben megjelent videójáték
 Neverwinter Nights (sorozat), videójáték-sorozat